Nedan listas herrarnas spelartrupper i handboll vid olympiska sommarspelen 2012, samtliga åldrar och klubbar är vid tidpunkten för invigningen av de olympiska sommarspelen 2012 (27 juli 2012).


Totalt beräknas 168 spelare från tolv nationer delta i herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2012.

















Sveriges trupp presenterades under en presskonferens den 18 juni 2012 i Stockholm. Utöver truppen presenterades Mattias Zachrisson och Tobias Aren som reserver. Dalibor Doder skadade sig i semifinalen och inför finalen kallades Zachrisson in.







Referenser

Handboll vid olympiska sommarspelen 2012